Manèga ou Manéga peut désigner :
 Manèga, la localité située dans le département de Kokologo au Burkina Faso
 Manéga, la localité située dans le département d'Ourgou-Manéga au Burkina Faso

Homonymie de localités